FTL steht als Abkürzung für:

 Facoltà di Teologia di Lugano, siehe Theologische Fakultät Lugano
 Farhad Television Live, deutschsprachiger privater Fernsehsender, siehe FTL Deutschland
 Faster Than Light, siehe Überlichtgeschwindigkeit
 FTL: Faster Than Light, ein Computerspiel von Subset Games
 FTL Games, eine Abteilung von Software Heaven Inc. für Computerspiele
 Film + Test Location, eine Filmautobahn in Aldenhoven, siehe FTL Germany
 Flash Translation Layer, eine Komponente in Flash-Speichern wie z. B. SSDs
 Flatline, illegale deutsche Film-Release-Gruppe
 Frequent Traveller, ein Miles & More-Status für Vielflieger
 Full Truck Load, Komplettladung, siehe Komplettladungsverkehr
 FreeMarker Template Language, siehe FreeMarker
 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (für Freital), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung